Seidou Idrissa (Niamei, 24 de dezembro de 1985) é um futebolista profissional nigerino que atua como atacante.

Carreira 
Seidou Idrissa representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Nigerinos expatriados na Bélgica
Nigerinos expatriados em Burquina Fasso
Nigerinos expatriados nos Camarões
Nigerinos expatriados na África do Sul